

Persone 
 Abdelkader Mazouz – calciatore francese
 David Mazouz – attore statunitense
 Rebecca Mazouz – attrice statunitense
 Sarah Myriam Mazouz – judoka gabonese